Gorkowskoje (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Gorkowskoje (Omsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Omsk

 Gorkowskoje (Region Altai), Dorf in der Region Altai
 Gorkowskoje (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Watzum, bis 1902: Wartnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Gorkowskoje (Leningrad), ländliche Siedlung in der Oblast Leningrad
 Gorkowskoje (Orenburg), Dorf in der Oblast Orenburg

Siehe auch:
 Gorkowski (Begriffsklärungsseite)